Ognica ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 

 Ognica (Gmina Chojna) (deutsch Neuendamm), Wohnplatz in der Gmina Chojna im Powiat Gryfiński
 Ognica (Gmina Widuchowa) (deutsch Nipperwiese), Dorf in der Gmina Widuchowa im Powiat Gryfiński
 Ognica (Powiat Stargardzki) (deutsch Stolzenhagen), Dorf im Powiat Stargardzki

 Ognica (Świna), Nebenbach der Świna